Virago bezeichnet:

 eine männlich wirkende Heldenjungfrau; siehe Virago
 einen englischen Verlag für Literatur von Frauen und für Frauen; siehe Virago Press
 mehrere Chopper- und Cruiser-Modellbaureihen von Yamaha (1981–2003); siehe Yamaha Virago
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Nacouz Services

Siehe auch: Virage